Lowndes est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Craig Lowndes, (1974 -), pilote automobile australien.
 Jason Lowndes (1994-2017), coureur cycliste australien.
 Jessica Lowndes (1988-), actrice canadienne.

Toponyme 

 

Patronyme anglais